Kuo peut être :
 Kuo, langue adamawa parlée au Cameroun et au Tchad ;
 Kuo, transcription du patronyme d’origine chinoise 郭.